Список главных тренеров ФК «Милан»

Примечания 

Милан